Сент-Фуа́-де-Бельве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Фуа-де-Бельве на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа-де-Бельве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Фуа-де-Бельве на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа-де-Бельве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Фуа-де-Бельве на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь